Seoane ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Serrat Seoane (* 1995), spanischer Triathlet
 Arturo Seoane (1913–1987), uruguayischer Fußballspieler
 Edgardo Seoane Corrales (1903–1978), peruanischer Agraringenieur, Diplomat und Politiker, Premierminister und Erster Vizepräsident
 Gerardo Seoane (* 1978), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Mateo Seoane (1791–1870), spanischer Arzt, Politiker, Hispanist und Lexikograf
 Víctor López Seoane (1832–1900), spanischer Zoologe und Mediziner, Hochschullehrer